Selecció Valenciana de Pilota, la selecció esportiva del País Valencià del Joc de pilota a mà
 Selecció Valenciana de Futbol, la selecció esportiva del País Valencià de futbol